Cappuccetto Rosso (Little Red Riding Hood) è un film d'animazione direct-to-video del 1995 diretto da Toshiyuki Hiruma e Takashi, prodotto dalla Jetlag Productions e tratto dalla celebre fiaba di Cappuccetto Rosso nelle versioni di Charles Perrault e dei Fratelli Grimm. 

Il mediometraggio fa parte di Children's Classics, una serie di film tratti da fiabe e racconti famosi, e venne distribuito in VHS negli Stati Uniti il 31 luglio 1995 dalla GoodTimes Home Video e in Italia nel 1996 dalla Stardust.

Trama 
Cappuccetto rosso si reca a far visita alla nonna malata, portandole in regalo un cestino pieno di delizie. Ma il lupo che vive nella foresta ha deciso di mangiarsele entrambe. Il lupo arriva di corsa a casa della nonna prima di Cappuccetto Rosso, dove lega l'anziana signora e la nasconde nell'armadio. Giunta a destinazione la bambina trova il lupo travestito da nonna. Ma Cappuccetto Rosso riuscirà a far finire il lupo nel fiume e a liberare la nonna grazie all'aiuto degli animaletti del bosco, che aveva aiutato durante il suo tragitto.

Doppiaggio

Colonna sonora 

 Made With Love musica di Nick Carr, Ray Crossley e Andrew Dimitroff, parole di Joellyn Cooperman
 Whistle and I'll Be There musica di Nick Carr, Ray Crossley e Andrew Dimitroff, parole di Joellyn Cooperman

 We're a Team di Nick Carr, Ray Crossley e Andrew Dimitroff, parole di Joellyn Cooperman

Voci correlate 

 Fratelli Grimm
 Charles Perrault
 Golden Films
 Cenerentola
 La bella addormentata (film 1995)
 Le favole più belle (serie animata)
 Le fiabe più belle

Collegamenti esterni 

 Cappuccetto rosso, su Internet Movie Database, IMDb.com.
 Cappuccetto rosso, su FilmAffinity.
 Cappuccetto rosso, su Big Cartoon DataBase.
 Cappuccetto rosso, su AllMovie.

Film basati su Cappuccetto Rosso